Esistono più comuni francesi con questo nome

Thizay – Indre
Thizay – Indre e Loira